Galloway se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David John Galloway
 Terry Galloway